Quatuor à cordes de Montréal ( en anglais, abrégé en MSQ), est le nom de trois quatuors à cordes canadiens qui ont été successivement en activité, à Montréal, entre 1925 et 1963.

Premier quatuor 
Le premier quatuor à cordes de Montréal est fondé en 1925, à Montréal, au Québec. Il se produit jusqu'en 1928, avec notamment à son répertoire des œuvres de Felix Mendelssohn et Robert Schumann.

Deuxième quatuor 
Emmené par le violoncelliste canadien Roland Leduc, le deuxième quatuor à cordes de Montréal commence sa carrière le  par un concert à Montréal, une prestation musicale qui reçoit un bon accueil du critique Henri Letondal. L'ensemble de musique de chambre a été dissous en 1940.

Troisième quatuor 
Le , au cours d'une manifestation culturelle organisée à Montréal par la Ligue canadienne des compositeurs, le troisième quatuor à cordes de Montréal se produit en public, pour la première fois. Composé des deux violonistes Hyman Bress et Mildred Goodman, de l'altiste Otto Joachim (fondateur) et du violoncelliste Walter Joachim, il exécute des pièces écrites par des compositeurs canadiens tels que Jean Vallerand, François Morel,  et Jean Papineau-Couture. En 1956, il publie leur interprétation musicale du Quatuor à cordes  de Glenn Gould et du  de Clermont Pépin. Au cours du mois de février 1958, il se produit au Carnegie Hall de New York. Son répertoire comprend des œuvres de Haydn, Mozart, Beethoven, Robert Schumann, Debussy, Ernest Bloch et Béla Bartók. Le quatuor cesse ses activités en 1963.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Quatuor à cordes

Liens externes 
 
 
 

Quatuor à cordes (ensemble)
Groupe musical de Montréal
Organisme disparu en 1963
Formation de musique classique fondée dans les années 1920